A har flere betydninger:
 A, som minuskel a – det første bogstav i det latinske alfabet.
 Α, som minuskel α - det første bogstav i det græske alfabet.
 А, som minuskel а – det første bogstav i det kyrilliske alfabet.

 A (tone) – en tone, også kaldet kammertonen.
 Linje A og A+ – to linjer på S-togs-nettet i København.
 A – nationalt kendingsbogstav for biler fra Østrig, latin (og engelsk): Austria.
 A – partibogstav for Socialdemokraterne i det danske politiske system
 A – forkortelse for ampere, enheden for elektrisk strøm.
 A – forkortelse for acre, en engelsk arealenhed

 a – forkortelse for annum, tidsenheden år.
 a – forkortelse for ar, en arealenhed der er lig 100 m².
 a – forkortelse for atto-, SI-præfiks for 10-18, svarende til en trilliontedel.

 I computerterminologi repræsenteres det store bogstav A med ASCII kode 65 og det lille bogstav a repræsenteres ved ASCII kode 97.
 A betegner noget som værende af første kvalitet (i Lloyds Register: tegn for skib af første klasse; A1 betegner at det desuden har fuld udrustning).
 A Augsburg, Nummerplade

Se også 
 AA
 AAA